Ел Чаркито има више значења:

 Ел Чаркито (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Чаркито (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чаркито (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чаркито (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чаркито (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чаркито (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чаркито (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику